Porto Calvo kan syfta på:

Brasilien 

 Porto Calvo (kommun), Alagoas, 
 Porto Calvo (ort), Alagoas,